Dukat Premijer liga 2008./09. je bila osamnaesta sezona hrvatskog rukometnog prvenstva. Sudjelovalo je 16 momčadi, a naslov prvaka je obranio Croatia osiguranje iz Zagreba.

Tablica

Izvori 
 hrs.hr - tablica i rezultati

Poveznice 
 Dukat 1. HRL 2008./09.
 2. HRL 2008./09.
 3. HRL 2008./09.
 5. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2008./09.
 Hrvatski kup 2008./09.

2008-09
m-0-premijer